cielenie się lodowca
 cielenie się – wydanie na świat potomstwa (poród) u niektórych przeżuwaczy, termin stosowany najczęściej w odniesieniu do krów (zobacz: cielę)